Па́ды — топоним в России:

Населённые пункты 
 Пады — село в Панинском районе Воронежской области.
 Пады — село в Падовском сельсовете Липецкого района Липецкой области.
 Пады — село в Ленинском сельсовете Липецкого района Липецкой области.
 Пады — село в Балашовском районе Саратовской области.

Железнодорожный пункт 
 Пады — станция в Балашовском районе Саратовской области.